Latscha peut désigner :
 Jacques Latscha, homme politique et juriste français
 Jean Latscha, haut fonctionnaire et résistant français, père du précédent